Herodias –  leggendaria principessa ebraica 
 546 Herodias – asteroide della fascia principale